IOU (dall'inglese I owe you, "ti devo") – documento informale che attesta un debito

Codici 
 IOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Edmone Cane, Île Ouen, Nuova Caledonia

Altri progetti